Coenomyia är ett släkte av tvåvingar. Enligt Catalogue of Life ingår Coenomyia i familjen vedflugor, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen stinkflugor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vedflugor
Coenomyia